Николай Владимирович Петренко (род. 1928) — советский передовик производства в области энергетического машиностроения. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился  17 апреля 1928 года на хуторе Ключникова Балка, Неклиновского района, Ростовской области.

С 1944 по 1953 годы — работал, учился и служил в Советской армии. С 1953 года работал в трубном цехе №1 на заводе «Красный котельщик», работал в бригаде А. П. Плахова.

С 1956 года — руководитель бригады сборщиков-котельщиков трубного цеха №2, его бригада впервые в истории завода изготавливала блоки радиационного пароперегревателя, первой использовала новый метод сборки потолочных труб пароперегревателей.

9 июля 1966 года «за отличие в труде» Н. В. Петренко Указом Президиума Верховного Совета СССР  был награжден орденом Трудового Красного Знамени. «За высококачественное и быстрое изготовление блоков котла мощностью 2500 тонн пара в час» Н. В. Петренко был награжден Золотой медалью ВДНХ.

5 апреля 1971 года  «за особые заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана» Указом Президиума Верховного Совета СССР  Александру Ивановичу Скляренко было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Медали «Серп и Молот» и Орденом Ленина.

С конца 1980-х годов на пенсии, жил в городе Таганроге.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (5.04.1971)
 Орден Ленина (5.04.1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (9.07.1966)
 Золотая медаль ВДНХ

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь / сост. Музалевский М. В. — : РИЦ "Кавалер", 2008 г.
 Герои труда Дона : биобиблиографический справочник : К 70-летию учреждения звания "Герой Социалистического Труда" / М-во культуры Ростовской обл., Донская гос. публичная б-ка ; [сост. Зайцева Н. Н., Керасир О. Б., Петросян Л. К.]. - Ростов-на-Дону : Донская гос. публичная б-ка, 2008 г. — 499 с.

Персоналии:Социалистическое соревнование